Ramón Aguirre puede hacer referencia a:

Ramón Aguirre Rodríguez, político español.
Ramón Aguirre Suárez, futbolista argentino.
Ramón Aguirre Velázquez, político mexicano.
Ramón Agirre Lasarte, actor español.